Jim Gibbons puede referirse a

Jim Gibbons (1924 - 1997) fue un diputado del partido republicano irlandés Fianna Fáil, ministro de defensa, y después de agricultura y pesca.

James A. Gibbons es un exmilitar y congresista del partido Republicano estadounidense.